U sezoni 1979./80. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Kolinska-Slovan iz Ljubljane.

1. liga 

 Izvori: 
 Omladinski rukometni klub "Partizan"  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

III. rang prvenstva

Hrvatska 
U završnici republičkog prvenstva su sudjelovale četiri momčadi igrajući dvostrukim kup-sustavom.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Istok 

  1. Elektra Osijek
  2. Đakovo
  3. Borovo (Borovo - Vukovar)
  4. Đurenovac
  5. Požega
  6. Slatina
  7. Valpovka (Valpovo)
  8. Lokomotiva Vinkovci
  9. Strmac Nova Gradiška
 10. Graničar Županja
 11. Oroplet Pleternica
 12. Mladost Donji Miholjac
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Zapad 
  1. Rovinj
  2. Istraturist Umag
  3. Triko Novigrad
  4. Crikvenica
  5. Senj
  6. Rudar Labin
  7. A. Mamić Rijeka
  8. Poreč
  9. Arena Pula
 10. Selce
 11. Matulji
 12. Kozala Rijeka
 Izvori: 
 50 godina rukometa na Labinštini 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Sjever 
 
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 "Virovitički list"

Hrvatska regionalna liga - Jug 

<small> Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat
</small>

 Četvrti i niži rangovi 

 Hrvatska 

 Srednjodalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori:  
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

 Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 123-125
 Jasmina Gruičić: 50 godina rukometa na Labinštini, Labin, 2005.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici'', Kaštel Gomilica, 2008.
  

1979-80